Kolor nieba – artykuł omawiający widzialny kolor nieba
 Ceruleum – pigment malarski
 Błękit nieba – film amerykański